Hunyadi oder später Hunyady ist der Name von
 Hunyadi (Adelsgeschlecht), eine ungarische Adelsfamilie
 Emese Hunyady (* 1966), ungarisch-österreichische Eisschnellläuferin
 Johann Hunyadi (* ca. 1387; † 1456), siebenbürgischer Staatsmann und Heeresführer
 Josef von Hunyady eigentlich: József Graf Hunyady von Kéthely (1801–1869), Erster Obersthofmeister am Hofe der Kaiserin Sisi
 Karoline von Hunyady (1836–1907), Hofdame der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn
 Koloman Graf Hunyadi (1830–1901), kaiserlicher Oberzeremonienmeister, Besitzer von Schloss Hunyadi

 László Hunyady, ungarischer Mediziner 
 Matthias Corvinus, eigentlich Hunyadi (1443–1490), König von Ungarn (1458–1490)
 Sándor Hunyady (1890–1942), ungarischer Schriftsteller und Dramatiker

Er bezeichnet auch
 Schloss Hunyadi, ein spätbarockes Schloss in Maria Enzersdorf.
 Schloss Hunyadi (Timișoara), ein Schloss in Timișoara
 Burg Hunyadi, eine Burg im rumänischen Hunedoara/Eisenmarkt
 einen Wein, so etwa bei Anton Tschechow